Basilika Santa Maria oder Basilika Santa María steht für folgende Kirchengebäude:

in Italien:
 Basilika Santa Maria degli Angeli (Assisi), Basilika in der Nähe der Stadt Assisi, Provinz Perugia, Umbrien
 Basilika Santa Maria del Fonte, Wallfahrtskirche in der Gemeinde Caravaggio, Provinz Bergamo, Lombardei
 Basilika Santa Maria delle Grazie (Brescia), Kirchengebäude in der Stadt Brescia, Provinz Brescia, Lombardei
 Basilika Santa Maria di Monte Berico, Wallfahrtskirche oberhalb der Stadt Vicenza, Provinz Vicenza, Venetien

in Spanien:
 Basilika Santa Maria (Portugalete), Kirchengebäude in der Stadt Portugalete, Provinz Bizkaia, Autonome Gemeinschaft Baskenland
 Basilika Santa María La Mayor, Kirchengebäude in der Stadt Pontevedra, Provinz Pontevedra, Galicien
 Basilika Santa María de la Asunción (Arcos de la Frontera), Kirchengebäude in der Stadt Arcos de la Frontera, Provinz Cádiz, Andalusien

Siehe auch:

 Santa Maria
 Basilika